L'US Open masculin 2005 est l'édition 2005 de l'US Open qui se déroule à Boston du 4 au . 

Le tenant du titre Lee Beachill conserve son titre en battant David Palmer en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2005

Liens externes 

Masculin 2005
Squash en 2005
Événement sportif à Boston
Sport aux États-Unis en novembre 2005